Хелмно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хелмненский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население на 2004 год — 5176 человек. В состав гмины входят деревни Новавесь-Хелминска, , ,  и другие.

Соседние гмины 
 Гмина Драгач
 Гмина Грудзёндз
 Гмина Киево-Крулевске
 Гмина Прущ
 Гмина Стольно
 Гмина Свеце
 Гмина Унислав

Палеогенетика 
У средневековых образцов (X—XIV века) из деревни  определены несколько относительно редких митохондриальных гаплогрупп — A2, T2b4a, HV, K1a11, J2b1a и X2.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Куявско-Поморского воеводства